Les championnats d'Europe des régions de karaté 2011, neuvième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 4 et  à Trébizonde, en Turquie.

2011
Karaté régions
Karaté régions 2011
Sport à Trabzon
Europe régions 2011
Europe régions
Sport en Turquie en 2011
Sport en juin 2011